Make-up-Artist ist die englische Bezeichnung für:
 Maskenbildner
 Visagisten
 Film- und Bühnencosmetologen